Spiniphilus é um gênero de coleóptero da tribo Philiini (Philinae); compreende uma única espécie com distribuição restrita apenas na província de Yunnan (China).

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Vesperidae
 Subfamília Philinae
 Tribo Philiini
 Gênero Spiniphilus (Lin & Bi, 2011)
 Spiniphilus spinicornis (Lin & Bi, 2011)

Referências

Philiini
Spiniphilus